

Személyek 
 Bunker Hill (zenész) – R'n'B zenész

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Bunker Hill (község, Illinois)
 Bunker Hill (város, Illinois)
 Bunker Hill (Fayette megye, Indiana)
 Bunker Hill (Miami megye, Indiana)
 Bunker Hill (Morgan megye, Indiana)
 Bunker Hill (Washington megye, Indiana)
 Bunker Hill (Kalifornia)
 Bunker Hill (Kansas)
 Bunker Hill (Michigan)
 Bunker Hill (Howard megye, Missouri)
 Bunker Hill (Lewis megye, Missouri)
 Bunker Hill (Stoddard megye, Missouri)
 Bunker Hill (Nyugat-Virginia)
 Bunker Hill (Oregon)
 Bunker Hill (Tennessee)
 Bunker Hill (Washington)
 Bunker Hill (Wisconsin)

Film 
 Bunker Hill (film) – 2008-as Kevin Willmott-film

Zene 
 Bunker Hill (dal) – 2003-as Red Hot Chili Peppers-dal

Egyéb 
 Bunker Hill-i csata – az amerikai függetlenségi háború összecsapása Boston ostromakor